Peter Tammann ist der Name folgender Personen:
* Peter Tammann (Kleinrat) (um 1425–um 1491), Schweizer Kleinrat und Tagsatzungsgesandter 
 Peter Tammann (Schultheiss) († 1528), Schweizer Kleinrat, Schultheiss und Tagsatzungsgesandter